Гејтс има више значења:
 Округ Гејтс (Северна Каролина)
 Гејтс (Њујорк)
 Гејтс (Орегон)
 Гејтс (Тенеси)